Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Psychiatryczny w Toruniu – publiczny szpital specjalistyczny lecznictwa psychiatrycznego, przyjmuje rocznie 2 tysiące pacjentów.

Lokalizacja 
Szpital przy ulicy Św. Józefa 53-59 w dzielnicy w dzielnicy Bielany.

Historia 

Historia toruńskiej psychiatrii sięga lat 50. XX w., kiedy to w nowo powstałym budynku przy ul. Mickiewicza otwarto Przychodnię Zdrowia Psychicznego. W 1975 roku włączono ją w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. św. Józefa i zmieniono jej nazwę na Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego. W 1982 roku część oddziałów tej przychodni umieszczono w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie. W 1990 roku WPZP odzyskała samodzielność i została przekształcona w Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego im. prof. Janiny Hurynowicz.

W 2012 roku, już jako Szpital Psychiatryczny, została ponownie włączona w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera. Szpital ten zachowuje w pełni autonomię oraz stanowi oddzielną jednostkę organizacyjną. W 2014 roku zmodernizowano m.in. budynek poradni zdrowia psychicznego, działającej przy ulicy Mickiewicza.

22 listopada 2016 roku rozpoczęła się rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach. W jednym z nowo powstałych budynków znalazł siedzibę szpital psychiatryczny, w którym umieszczonych zostało sześć oddziałów o łącznej liczbie 196 łóżek. Dyslokacja nie objęła oddziałów dziennych szpitala, które pozostały w budynku przy ulicy Mickiewicza.

Struktura organizacyjna

Oddziały 
 Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny 
 Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 Oddział Dzienny Psychiatryczny 
 Oddział Kliniczny VII Psychiatrii wieku podeszłego 
 Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży 
 II Klinika Psychiatrii
 Oddział III Psychiatryczny Żeński 
 Oddział II Psychiatryczny Męski

Poradnie i przychodnie 
 Poradnia Psychogeriatryczna 
 Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zobacz też 
 Opieka zdrowotna w Toruniu
 Bezpieczeństwo publiczne w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Szpitale w Toruniu
Toruń